

Nom de famille

 Annibale Gregori (mort en 1633), compositeur et instrumentiste italien ;
 Bernard Gregori (né en 1948), footballeur français ;
 Damien Gregori, musicien irlandais ;
 Francesco De Gregori (né en 1951), auteur-compositeur-interprète italien ;
 Gino Gregori (1906-1974), peintre italien ;
 Giovanni Lorenzo Gregori (1663-1745), violoniste et compositeur italien ;
 Hildebrand Gregori (1894-1985), prêtre, fondateur, vénérable catholique ;
 Jeannette Gregori, dit Janna Gregori (née en 1967), photographe française ;
 Liliane Grégori (née en 1950), championne française de bowling ;
 Louis Grégori (1842-1910), journaliste français ;
 Mina Gregori (née en 1924), historienne de l'art italienne ;
 Pedro Gregori (né en 1987), coureur cycliste espagnol ;
 Rubén Donet Gregori (né 1983), coureur cycliste espagnol ;
 Sébastien Grégori (né en 1981), footballeur français.

Autres 
 .
 .
 Sant Gregori est une commune espagnole en Catalogne.

Voir aussi
 Prix Gregori Aminoff